Савиньский регион (Савиньска регия) () — один из 12-ти статистических регионов Словении. Расположен в центральной части государства. Является частью исторической области Нижняя Штирия. Население — 261 400 жителей (2012), занимает площадь — 2384 км².

Регион получил название от реки Савиня, протекающей по территории региона Савиньска.

Административное деление 
В статистический регион входят 33 общин:

Города 
Крупнейшие города региона:
 Веленье
 Жалец
 Рогашка-Слатина
 Словенске-Конице
 Целе
 Шентюр

Экономика 
Экономика региона: 47,30 % — сфера обслуживания и туризма, 46,30 % — промышленность и 6,70 % — земледелие.

Известные уроженцы и жители 
 Арнич, Блаж (1901—1970) — словенский композитор.

Примечания

Источник 
 Slovenian regions in figures 2006

Статистические регионы Словении